ISO 8859-4 (Latin-4) — 8-битная кодовая страница из серии ISO 8859 для представления нескольких «североевропейских» языков (эстонского, латышского, литовского, гренландского и саамского).

Эта кодировка мало распространена (для вышеуказанных языков чаще используют ISO 8859-10 и ISO 8859-13).

Таблица 
Нижняя часть таблицы кодировки (0—7F) полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами — шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

4
Эстонский язык
Латышский язык
Литовский язык
Гренландский язык
Саамские языки